Aeródromo de El Porvenir puede referirse a:

Lugares

Honduras 
 Aeródromo de El Porvenir en Colón.

Panamá 
 Aeródromo de El Porvenir en Guna Yala.

El Porvenir